Абдулла Ахметов:
 Ахметов, Абдулла Сафиевич (1905—1976) — татарский советский писатель, публицист и драматург, педагог, журналист, военный корреспондент.
 Ахметов, Абдулла Шангареевич (1918—1995) — Герой Советского Союза.